Александр Гаврилович Филиппов — советский журналист, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 18 ноября 1914 года в с. Красный Кут Саратовской губернии. Член ВКП(б) с 1940 года. В конце 1930-х гг. учился в Литературном институте им. Горького. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1943, заочно).

Трудовая деятельность:
 1929-1930 учитель начальной школы с. Бартеневка Саратовской области, заведующий избой-читальней
 1930-1931 литсотрудник, ответственный секретарь газеты, Иванкеевский район Саратовского края
 1931-1935 секретарь редакции, зав. отделом журнала «Низовая печать»
 1935-1941 литсотрудник, зав. отделом, ответственный секретарь газеты «Сталинградская правда»
 1941-1952 ответственный редактор газеты «Сталинградская правда»
 1952-1953 начальник Сталинградского областного отдела по делам искусств
 1953-1955 начальник управления культуры Сталинградского облисполкома
 1955-1958 начальник Главного управления кинофикации и кинопроката Министерства культуры РСФСР
 1958 - июль 1963 1-й заместитель министра культуры РСФСР
 03.07.1963 - 10.01.1985 председатель Государственного комитета СМ - Комитета при СМ - Государственного комитета СМ РСФСР - РСФСР по кинематографии.

Период его руководства Госкино РСФСР - расцвет российского киноискусства.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Филиппов
 

Редакторы
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС